Saros 116 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 23 juni 727 t/m 22 juli 1971. Deze serie duurde 1244 jaar en 29 dagen, bevatte 70 verduisteringen en viel samen met de Inexserienummers 14 t/m 83.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus